Soldiers' and Sailors' Monument peut faire référence à :

États-Unis

Du Registre national des lieux historiques 
 Michigan Soldiers' and Sailors' Monument, Detroit, Michigan
 Soldiers and Sailors Monument (Elyria, Ohio)
 Soldiers' and Sailors' Monument (Indianapolis) , Indiana
 Soldiers and Sailors Monument (Lancaster, Pennsylvania)

Autres 
 Soldiers' and Sailors' Monument (Allentown), Pennsylvanie
 Soldiers and Sailors Monument (Boston), Massachusetts
 Soldiers' and Sailors' Monument (Cleveland), Ohio
 Soldiers and Sailors Monument (New Haven), Connecticut
 Soldiers' and Sailors' Monument (New York), New York

Voir aussi 
 Soldiers' and Sailors' Memorial Arch, Grand Army Plaza, Brooklyn, New York
 Soldiers' and Sailors' Memorial Arch, Hartford, Connecticut
 Soldiers and Sailors Memorial Hall, Pittsburgh, Pennsylvania.